Ранчо ел Саладо има више значења:

 Ранчо ел Саладо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Саладо (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Саладо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику